Diario íntimo puede referirse a :

 Diario personal, también llamado diario íntimo.
 Diario íntimo de Adèle H., también L'Histoire d'Adèle H., es una película francesa de 1975 dirigida por François Truffaut.
 Diario íntimo de la tía Angélica, obra de teatro de José María Pemán estrenada en 1946.
 Diario íntimo, de Miguel de Unamuno.
 Diario íntimo (1951-1965), de César González-Ruano. 

 Otros diarios
 Diario de un cura rural (1951), película francesa de Robert Bresson.